Воздушные силы Мексики () — один из видов вооружённых сил Мексиканской Республики. Образованы в 1915 году.

История

Зарождение 
История мексиканской авиации начинается 10 января 1910 года, когда состоятельный молодой мексиканец Альберто Браниф () совершил первый как в Мексике, так и во всей Латинской Америке полёт на самолёте Вуазен () французской конструкции. Полёт состоялся в месте, где сейчас расположен международный аэропорт Мехико.

В следующем году, 30 ноября 1911 года, по приглашению пилота Гео Диота (), полёт на самолёте совершил президент Мексики Франсиско Мадеро () став, таким образом, первым в мире главой государства, совершившим полёт на самолёте.

Заинтересовавшись возможностями авиации, Мадеро способствовал закупке во Франции двух самолётов Моран-Сольнье () для  () в США, и поступлению туда в мае 1912 года пяти мексиканских студентов: четырёх гражданских и одного военного — кадета военного училища в Лонг-Айленд, штат Нью-Джерси. Первыми студентами лётной школы стали братья Хуан Пабло () и Эдуардо Альдасоро Суарес (), Густаво Салинас Каминья (), Орасио Руис Гавиньо () и Альберто Салинас Карранса (). После окончания лётной школы они стали первыми пилотами новообразованных мексиканских ВВС.

Мексиканская революция 1911 — 1917 г.г. 
Во время Мексиканской революции противоборствующие силы стали использовать зарождающуюся авиацию. Так во время мятежа Паскуаля Ороско в 1912 году два самолёта Moisant Bleriot федедальных сил, совершавших разведывательные полеты, управлялись американцем Гектором Ворденом и мексиканцем Франсиско Альваресом. В это же время англичанин Джон Лонгстаф на биплане Farman совершал ночные полёты из Техаса и доставлял оружие силам мятежников.

5 февраля 1915 года лидер конституционалистов Венустиано Карранса своим декретом официально учредил военную авиацию своей армии — Воздушную флотилию Конституционалистов (), имевшую в своём составе три моноплана Moisant Morane, назначив её командиром майора Альберто Салинаса Каррансу. Два самолета воздушной флотилии 19 — 21 апреля впервые совершили боевые вылеты на позиции сил Панчо Вильи во время обороны Эль-Эбано.

Развитие 1920—1938

Вторая мировая война 1939—1944

Послевоенный период 1945—1960

Реактивная эра 1960 −1980

Сверхзвуковая эра 1981—1998

Организационная структура

Боевой состав

Пункты базирования 

 EAM 1, Мехико (военная часть международного аэропорта)
 1-я авиабаза (, BAM 1), Санта Люсия, Мехико
 2-я авиабаза (, BAM 2), Ихтепек, Оахака
 3-я авиабаза (, BAM 3), Эль Сипрес, Нижняя Калифорния
 4-я авиабаза (, BAM 4), Косумель, Кинтана-Роо
 5-я авиабаза (, BAM 5), Сапопан, Халиско
 6-я авиабаза (, BAM 6), Тустла-Гутьеррес, Чьяпас
 7-я авиабаза (, BAM 7), Пие де ля Куэста, Герреро
 8-я авиабаза (, BAM 8), Мердиа, Юкатан
 9-я авиабаза (, BAM 9), Ла-Пас, Южная Нижняя Калифорния
 10-я авиабаза (, BAM 10), Кульякан, Синалоа
 11-я авиабаза (, BAM 11), Санта Гертрудис, Чиуауа
 12-я авиабаза (, BAM 12), Тихуана, Нижняя Калифорния
 13-я авиабаза (, BAM 13), Чиуауа, Чиуауа
 14-я авиабаза (, BAM 14), Монтеррей, Нуэво-Леон
 15-я авиабаза (, BAM 15), Сан Хуан Баутиста де ля Рая, Оахака
 16-я авиабаза (, BAM 16), Сиудад Пемех, Табаско
 17-я авиабаза (, BAM 17), Копалар, Чьяпас
 18-я авиабаза (, BAM 18), Эрмосильо, Сонора

Техника и вооружение 

Данные о технике и вооружении ВВС Мексики взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и рядовые

См. также 

 Авиация ВМС Мексики

Примечания

Ссылки 
 Неофициальная страница ВВС Мексики
 Fuerza Aérea Mexicana, Order of Battle
 Фотографии летательных аппаратов ВВС Мексики
 Фотографии летательных аппаратов ВВС Мексики

Военно-воздушные силы Мексики
Нарковойна в Мексике